Мин може да се отнася за:
 Мин, китайска династия
 Мин (X век), държава в Източна Азия през X век
 Мин (бог), бог в египетската митология
 Мин (Колелото на времето), герой от фентъзи поредицата „Колелото на времето“
 Мин, алтернативно име на фараона Менес